Жозе Алберту ди Паулину (; 19 сентября, 1938, Сан-Паулу-ди-Луанда), более известный под именем Мендо(н)са () — португальский футболист ангольского происхождения.

Карьера 

До 1975 года Ангола была колонией Португалии и все талантливые игроки перехватывались португальскими командами. Молодым ангольцем заинтересовались в «Спортинге», куда он и перешёл, играя атакующим полузащитником и вингером.

В 1958 году Мендоса прибывает в Испанию играть за «Атлетико Мадрид». Он дебютирует в Примере 14 сентября 1958 года в матче против «Овьедо» и сразу же забивает гол, сделав окончательный счёт 2:0. В 1960 году Мендоса завоёвывает Кубок Короля, который стал первым кубком Испании для «Атлетико», а на следующий год повторяет свой успех.

В сезоне 1961/62 «Атлетико» выигрывает Кубок Кубков, первый европейский трофей мадридцев, в финале против «Фиорентины» Мендоса забил один из мячей. На следующий год «Атлетико» вновь в финале, но клуб был бит «Тоттенхэмом» 5:1. В 1965 году «Атлетико» выигрывает ещё один Кубок Испании, а на следующий год празднует победу в чемпионате страны.

За 9 сезонов в «Атлетико» Мендоса выиграл чемпионат Испании, 3 кубка Испании, Кубок Кубков, 3 раза серебряные медали испанского первенства и один финал Кубка Кубков. Мендоса вошёл в историю «Атлетико» как человек, положивший конец лучшей беспроигрышной серии мадридского «Реала» в истории на своём поле (2940 дней — 121 игра): 7 марта 1965 года Мендоса на 75 минуте забил гол, который принёс победу «Атлетико».

В 1967 году Мендоса переходит в «Барселону». В первый же сезон он выигрывает кубок Короля и серебряные медали чемпионата. В 1969 году Мендоса, сыгравший в прошлом испанском первенстве лишь 7 матчей, уходит в «Мальорку». Но клуб терпит неудачу, вылетев во второй дивизион.

Достижения 
 Чемпион Испании: 1966
 Обладатель Кубка Испании: 1960, 1961, 1965, 1968
 Вице-Чемпион Испании: 1961, 1963, 1965, 1968
 Кубок обладателей Кубков УЕФА: Обладатель Кубка Кубков — 1962; финалист турнира — 1963

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Parabéns, Mendonça
 

Футболисты Португалии
Футболисты Анголы
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Мальорка»